Repräsentation steht für:
 Repräsentation (Philosophie), die Relation zwischen einem Bedeutungen vermittelnden Vehikel (z. B.: Worte, Hirnfunktionen, physiologische Komponenten) und einem semantischen Gehalt
 Repräsentation (Politik), das Handeln einzelner für eine politische Einheit
 Repräsentation (Psychologie), die mentale Vorstellung der Außenwelt
 Repräsentation (Neurowissenschaft) die Verteilung von Gehirnfunktionen auf bestimmte Gehirnareale
 Repräsentation (Staats- und Sozialwissenschaften), das standesgemäße Auftreten innerhalb einer sozialen Rolle oder politischen Funktion, auch kulturwissenschaftlich etwa als Repräsentationsarchitektur
 Repräsentationsarchitektur, repräsentative Bauweise für Regierungen, Monarchen, Institutionen und Unternehmen
 Datenrepräsentation, sie legt fest, auf welche Art und Weise Medien – wie Audio, Grafik und Video sowie Programmcode – durch Daten repräsentiert werden
 Wissensrepräsentation, beschäftigt sich mit der formalen Abbildung von Wissen
 in der Mathematik: einen weniger üblichen Begriff für die Darstellung einer Gruppe oder einer anderen mathematischen Struktur (engl. → Representation und dort Mathematics)

Siehe auch:
 Repräsentanz
 Repräsentativität